

Anno 
 823 o 823 a.C.

Codici 
 823 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Fitchburg, nella Contea di Worchester (Massachusetts), degli USA

Matematica 
823 – numero